Blömeke ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Blömeke ist ein Übername bzw. ein Wohnstätten- oder Berufsname. Er ist das Diminutiv zu Blohm.

Namensträger 
 Christiane Blömeke (* 1960), deutsche Politikerin (GAL)
 Sigrid Blömeke (* 1965), deutsche Erziehungswissenschaftlerin

Weblinks 
 

Familienname
Wohnstättenname
Berufsname